Велі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 55 км на схід від Бордо, 60 км на південний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 447 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1069,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Велін на сайті французького Національного інституту географії 
 Велін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Велін на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Велін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Велін на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь